Вторая хорватская футбольная лига 2001/2002 годов () — 11-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|23|2|5|87|30|Плей-офф|цвет=#CCF3FF}}

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2001/2002
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2001 году
Спорт в Хорватии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002